Малі́ сільські́ посе́лення Украї́ни займають особливе місце у територіальній структурі сільського розселення та організації агропромислового комплексу завдяки децентралізованому розміщенню населення, що сприяє ефективнішому використанню сільськогосподарських угідь.

За даними перепису 2001, в Україні нараховується 10,5 тисяч поселень людністю до 200 осіб, що становить 37 % загальної кількості сільських поселень, в яких мешкає майже 911 тисяч осіб або 5,7 % всього сільського населення. Розгалужена мережа цих поселень має тенденцію до розширення. Так, протягом 1989–2001 кількість малих сіл в Україні збільшилася на 795 (8,2 %), а чисельність населення — на 1,5 %.

Проблема збереження та соціально-економічного розвитку малих сільських поселень України є гострою і складною.

Див. також 

 Населення України
 Перепис населення України 2001 року

Економічна географія України